"Super Sucessos Infantis (Vol.5)" é o quinto álbum de estúdio da dupla de palhaços brasileira Patati Patatá, lançado em 2003.

Faixas 

 Mundo Encantado
 Porquê Porquê
 A Casa/O Pato
 Nosso Avião
 Dias da Semana
 Chulé
 Pot-Pourri 1
 A,E,I,O,U
 A Bandinha
 Marcha Soldado
 Cai Cai Balão
 Direita, Esquerda
 Mundo Animal
 Um Amigo Especial
 Brinque
 Sorria
 O Bom Menino/Muito Bem
 Hora da Folia
 Pot-Pourri 2 
 Pintinho Amarelinho
 Meu Burro
 Borboletinha
 Lavar as Mãos
 Dona Baratinha
 O Patinho

Histórico de lançamento

Referências 

Álbuns de 2003 
Álbuns de Patati Patatá 
Álbuns de música infantil 
Álbuns em língua portuguesa